Лома де лас Флорес има више значења:

 Лома де лас Флорес (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де лас Флорес (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де лас Флорес (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома де лас Флорес, Предио ла Ситрикола (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома де лас Флорес (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома де лас Флорес (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де лас Флорес (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику